Tacarigua de La Laguna peut désigner :

Toponymes

Tacarigua de La Laguna : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Páez dans l'État de Miranda ;
 Tacarigua de La Laguna : capitale de la paroisse civile de Tacarigua de La Laguna de la municipalité de Páez dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme